Ати може да се односи на:

 Ати (Златна обала), насеље и општина у Француској у региону Бургундија
 Галана, река у Кенији